Sri, een hindoeïstische eretitel
 SRI International (Stanford Research Institute), een Amerikaans onderzoeksinstituut
 Socially Responsible Investing
 Heilige Roomse Rijk (Sacrum Romanum Imperium), een voormalig Centraal-Europees rijk
 Serotonin reuptake inhibitor, een groep medicijnen die inwerken op zenuwcellen
 Selectieve serotonine-heropnameremmer, een bekende subgroep van deze medicijnen